Партизанский переулок () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Яловщина. Пролегает от улицы Партизанская до переулка Лётный.

Примыкают улицы Лётная.

История 
Переулок проложен в конце 1950-х годов. Название — в честь партизан — участников Великой Отечественной войны.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова